Семендер может означать:

 Семендер — древний город в Хазарском каганате.
 Семендер — посёлок городского типа в городском округе город Махачкала Республики Дагестан (Россия).
 Семендер, Юрий (настоящее имя Юрий Семёнович Семёнов; род. 1941) — чувашский поэт, переводчик и редактор, литературовед.